Мобилни кôд земље () дефинисан је од стране Међународног удружења за телекомуникације у -{E.212}- и користи се за идентификацију мобиле станице (мобилне телефоне) у бежичним телефонским мрежама, нарочито у -{GSM}- и -{UMTS}- мрежама. -{MCC}- се често користи у комбинацији са Кодом мобилне мреже (као „-{MCC / MNC}-“ пар) како би се јединствено идентификовала мрежа оператора.

-{MCC}- је део Интернационалног идентификационог броја корисника -{(IMSI)}-, који јединствено означава одређеног претплатника, и држи се на (најчешће) уклоњивој -{SIM}- картици. Садашњи -{MCC}- (тј. земљи у којој је сада модем) може се добити од -{GSM / UMTS}- бежичног модема помоћу -{AT}- команде -{AT+COPS}-.

Национални кодови

Напомене 
 000-099, 100-199 и 800-899 су резервисани кодови.
 901 се користи за међународне подељене кодове, за распореде за транснационалне мреже (нпр. сателити). (Погледајте табелу испод.)

Међународни подељени кодови 
-{ITU}- означава -{MCC}- 901 као садржалац за међународне телефонске услуге. Следеће су мрежне кодове за међународне провајдере под -{MCC}- 901:

Напомена 
 901 08 је резервисана за идентификацију станице у којој мобилни нема претплатнички -{IMSI}- (тј. нема -{SIM}- инсталиран), у сврху могућности прављења хитних позива без плаћеног бежичног сервиса (који морају бити дозвољени у неким јурисдикцијама).

Спољашње везе 
 -{ITU-T}- Списак мобилних кодова држава или географских подручја

Телефонски бројеви
ITU-T препоруке